Первенство России по хоккею с мячом среди команд первой лиги 2004/2005 прошло с 27 ноября 2004 по 7 марта 2005 года. 34 команды были разделены на пять групп.

Первая группа.
Соревнования прошли в 2 этапа.

1-й этап 

Таблица составлена по Энциклопедии «Хоккей с мячом», Москва, изд. Новые Технологии, 2009 год; авторы Соснин В. И, Щеглов М. И. и Юрин В. Л. ISBN 978-5-86541025-6.

2-й этап 

 За 1-4 места

Таблица составлена по Энциклопедии «Хоккей с мячом», Москва, изд. Новые Технологии, 2009 год; авторы Соснин В. И, Щеглов М. И. и Юрин В. Л. ISBN 978-5-86541025-6.
 За 5-6 место. «Вымпел» (Королёв) − «Боровичи» (Боровичи) +:− +:− (неявка соперника)

Вторая группа

 Таблица составлена по Энциклопедии «Хоккей с мячом», Москва, изд. Новые Технологии, 2009 год; авторы Соснин В. И, Щеглов М. И. и Юрин В. Л. ISBN 978-5-86541025-6.
 Результаты матчей «Старт»-2 (Нижний Новгород) − «Ракета»-2 (Казань) требуют уточнения (в каком-то из них «Ракета»-2 забила еще 2 мяча; они отмечены *).

Третья группа

Таблица составлена по Энциклопедии «Хоккей с мячом», Москва, изд. Новые Технологии, 2009 год; авторы Соснин В. И, Щеглов М. И. и Юрин В. Л. ISBN 978-5-86541025-6.

Четвертая группа

Таблица составлена по Энциклопедии «Хоккей с мячом», Москва, изд. Новые Технологии, 2009 год; авторы Соснин В. И, Щеглов М. И. и Юрин В. Л. ISBN 978-5-86541025-6.

Пятая группа

Таблица составлена по Энциклопедии «Хоккей с мячом», Москва, изд. Новые Технологии, 2009 год; авторы Соснин В. И, Щеглов М. И. и Юрин В. Л. ISBN 978-5-86541025-6. Результаты трех матчей «Востока» уточнены по справочнику В. Афанасьев «Хоккей с мячом 2005-2006. Справочник болельщика. СКА-Нефтяник (Хабаровск)». (Отмечены *).

Финал
Результаты однокругового турнира, прошедшего с 27 февраля по 6 марта в Москве и Красногорске

Команда «Черемшан» (Димитровград) по финансовым причинам от участия в финале отказалась. «Динамо» и АМНГР завоевали путёвки в высшую лигу.

«Динамо» (Москва) (21 игрок): Всеволод Харчев (19), Константин Кравец (19) — Ринат Халиллулин (24; 1), Александр Аншуков (36; 2), Сергей Панферов (33; 2), Сергей Новиков (37; 12), Кирилл Давыдов (16; 16), Александр Опарин (35; 17), Роман Спиридонов (38; 27), Алексей Котельников (38; 0), Александр Березин (38; 15), Сергей Селиверстов (38; 13), Роман Сухоруков (37; 0), Роман Горюнов (37; 4), Андрей Плавунов (36; 11), Николай Печенин (30; 10), Алексей Горохов (38; 16), Павел Реботунов (2; 1), Валерий Люлюмов (38; 60), Павел Васин (35; 12), Анатолий Порошков (38; 21). Главный тренер − В. Я. Плавунов.

См. также 
 Чемпионат России по хоккею с мячом 2004/2005

Ссылки 
 Федерация хоккея с мячом России 
 

Первенство России по хоккею с мячом среди команд высшей лиги
2004 год в хоккее с мячом
Чемпионаты России в 2004 году
2005 год в хоккее с мячом
Чемпионаты России в 2005 году